Дюсембаев — казахская фамилия. 
Известные представители:
 Дюсембаев, Адильжан Кокотайулы — казахстанский футболист, защитник.
 Дюсембаев, Ануар Ермуканович — советский, казахстанский , .
 Дюсембаев, Гумар Ислямович — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана от Атырауской области (с 2017 года).

См. также 
 Дюсенбаев